Sleeper est la traduction en anglais de dormeur. Il peut aussi faire référence à :

Musique 
 Sleeper, un groupe de Britpop des années 1990 ;
 The Sleepers, un groupe de punk/post-punk actif de 1978 à 1981 ;
 The Sleepers, un groupe américain de rock formé en 2002 ;
 Sleepers (album de Rapper Big Pooh), un album du rappeur Big Pooh ;
 Sleeper (album de Tribe), un album du groupe de rock alternatif américain Tribe ;
 Sleeper (album de Godstar) ;
 Sleeper (album de Everyday Sunday) ;
 Sleeper (album de Keith Jarrett), un album-live de Keith Jarrett ;
 Sleeper, une chanson de 10 Years sur l'album Minus the Machine.

Films

 Sleepers, film américain de Barry Levinson (1996), d'après le roman de Lorenzo Carcaterra ;
 Woody et les Robots (Sleeper), film américain de Woody Allen (1973) ;
 Sleeper, film d'action/thriller de 2012 avec Scott "Raven" Levy et Bruce Hopkins ;
 The Sleeper, film d'horreur américain de 2012.

Télévision

 Le titre original de l'épisode Ça a commencé, de la septième saison de Buffy contre les vampires ;
 Le titre original de l'épisode Le S95, un épisode de la première saison de The New Avengers ;
 Le titre original de l'épisode Alien mortel, de la deuxième saison de Torchwood ;
 Le titre original de l'épisode Vampires, de la deuxième saison de Sanctuary ;
 , une série télévisée britannique ;
 Le nom original de certains extraterrestres dans la série The Event ;
 Le titre original de l'épisode 21 de la saison 5 de Modern Family.

Automobile 
 Sleeper, un style de tuning qui prépare uniquement les éléments mécaniques d'une voiture ordinaire afin qu'elle devienne plus performante tout en donnant l'impression extérieurement d'être normale.

Autres 

 Sleeper, un comics de DC Comics
 Sleeper (Marvel), un robot utilisé par Crâne rouge
 Sleepers, un roman de 1995 de Lorenzo Carcaterra
 The Sleeper (Wild Cards), un personnage de the Wild Cards
 The Sleeper, le principal antagoniste du jeu vidéo Gothic
 Sleeper, le nom japonais du Pokémon Hypnomade
The Sleepers, un poème de Walt Whitman
 The Sleepers (New Hampshire), une paire de pics aux États-Unis
 Sleeper est un joueur de TrackMania Nations ESWC. La plupart des Trackmania sont dotés d'un classement "ladder" en fonction des points de chacun des joueurs, celui qui avait le plus de points était premier. Sleeper était l'un des meilleurs pour gagner des points sans jouer, autrement dit un "boosteur". Par la suite, le système "ladder" ne représentait plus le vrai niveau des joueurs, car un grand nombre de ceux-ci avaient décidé de "booster" aussi.

Homonymie de titre